Los Alamos ist der Name:

 eines Countys in New Mexico, siehe Los Alamos County
 einer Großforschungseinrichtung, siehe Los Alamos National Laboratory
 eines Ortes in Kalifornien, siehe Los Alamos (Kalifornien)
 eines Ortes in New Mexico, siehe Los Alamos (New Mexico)
 einer Gemeinde in Chile, siehe Los Álamos (Chile)

Siehe auch: 
 Alamo (Begriffsklärung)
 Alamos
 Arroyo de los Alamos, ein Fluss im US-Bundesstaat New Mexico
 Los Alamos Creek
 Cañada los Alamos